I Campionati europei di triathlon del 1999 si sono tenuti a Funchal, Portogallo in data 3 luglio 1999..

Nella gara maschile ha vinto lo svizzero Reto Hug, mentre in quella femminile la tedesca Anja Dittmer.

La gara junior ha visto trionfare lo spagnolo Iván Raña e l'elvetica Nicola Spirig.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 1999
Giochi panamericani di triathlon del 1999

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Funchal
Triathlon nel 1999